Il singolare del Toray Pan Pacific Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1995.

Steffi Graf era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Kimiko Date ha battuto in finale 6–1, 6–2 Lindsay Davenport.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Conchita Martínez (quarti di finale)
  Mary Pierce (quarti di finale)
  Lindsay Davenport (finale)
  Nataša Zvereva (secondo turno)

 Kimiko Date (campionessa) 
 Anke Huber (quarti di finale) 
 Magdalena Maleeva (semifinali) 
 Iva Majoli (semifinali)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 1995